William H. Randall (1812-1881) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kentucky
 William Randall (1888-?) – brytyjski sztangista
 William J. Randall (1909-2000) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Missouri